A Baixa Limia è una comarca della Spagna, situata nella comunità autonoma di Galizia ed in particolare nella provincia di Ourense.

Altri progetti 

Comarche della provincia di Ourense